Регенсбург (нем. Regensburg, бав. Rengschburg) — многозначный термин.

 Регенсбург — город в Германии, в земле Бавария.
 Регенсбург (архиепископство) — одно из суверенных территориальных княжеств Священной Римской империи и Рейнского союза, образованное в 1803 году.
 Регенсбург (район) — район в Германии; входит в федеральную землю Бавария.
 Регенсбургское епископство — одно из суверенных территориальных княжеств Священной Римской империи.